Чапултенанго има више значења:

 Општина Чапултенанго (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чапултенанго (Чапултенанго, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику